Andrew Pyper (1968-), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 John Pyper-Ferguson (1964-), acteur canadien d'origine australienne ;
 Laura Pyper (1980-), actrice irlandaise.
Patronyme anglais